Kid steht für:
 Kid (Film), belgisch-niederländisch-deutscher Film von Fien Troch (2012)
 Kid (Lied) von The Pretenders 
 das Fell von Jungziegen, siehe Ziegenfell

Künstlernamen:
 Dynamite Kid (1958–2018), englischer Wrestler
 Mary Kid (1904–1986), deutsche Schauspielerin

KID steht für:
 Keratitis-Ichthyosis-Deafness (KID-Syndrom), siehe Keratitis-Ichthyosis-Taubheitssyndrom
 King’s Indian Defence, englisch für Königsindische Verteidigung, ein Eröffnungssystem im Schachspiel
 Korporation Internationaler Danträger, Vereinigung von Jiu Jitsu-Lehrern
 Krebsinformationsdienst Heidelberg, siehe Deutsches Krebsforschungszentrum #Krebsinformationsdienst
 Kriseninterventionsdienst, siehe Krisenintervention im Rettungsdienst #Begriffe
 Flughafen Kristianstad in Schweden, laut IATA-Flughafencode
 Kunstindeks Danmark, dänisches Kunstregister

Siehe auch:
 The Kid (Begriffsklärung)

 Kids (US-Spielfilm 1995)
 Kidd (Begriffsklärung)
 KIID (Produktinformationsblatt)
 Kit (Begriffsklärung)
 Kitt (Begriffsklärung)

Abkürzung